Il doppio  dello  St. Petersburg Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Travis Parrott e Filip Polášek erano i campioni uscenti, ma quest'anno hanno scelto di giocare con partner diversi.

Parrott gioca con Rohan Bopanna, ma hanno perso al primo turno contro Colin Fleming e Ken Skupski che hanno battuto in finale  Jérémy Chardy e  Richard Gasquet, con il punteggio di 2–6, 7–5, [10–4].

Teste di serie

 František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Rohan Bopanna /  Travis Parrott (primo turno)
  Scott Lipsky /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni
 

St. Petersburg Open 2009
ATP World Tour 2009